Berginus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1845. Berginus ingår i familjen vedsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vedsvampbaggar
Berginus